Главный строитель флота () — принятое в русскоязычной литературе наименование должности Директора военно-морского строительства, существовавшей в Королевском военно-морском флоте Великобритании с 1860 по 1966 годы. Должность Главного строителя флота относилась к гражданской службе Британского Адмиралтейства, занимающее её лицо было старшим членом Королевского корпуса морских инженеров-конструкторов. Члены этого корпуса были ответственны за проектирование и строительство боевых кораблей, независимо от того, на каких верфях они строились, частных или казённых. На протяжении более чем ста лет существования этой должности её занимали ведущие кораблестроители Великобритании.

Главные строители флота 
 Айзек Уотс (1860—1863)
 Эдвард Джеймс Рид (1863—1870)
 Натаниэль Барнаби (1870—1885)
 Уильям Генри Уайт (1885—1902)
 Филип Уотс (1902—1912)
 Юстас Теннисон д’Эйнкуорт (1912—1924)
 Уильям Берри (1924—1930)
 Артур Джонс (1930—1936)
 Стэнли Гудолл (1936—1944)
 Чарльз Лилликрэп (1944—1951)
 Виктор Шеппард (1951—1966)

Ссылки 
 

Кораблестроители Великобритании
Главные строители Королевского флота Великобритании